Le sigle VCM peut référer à :
Véhicule à Carburant Modulable ;
Visualisation des cibles mobiles, un type de traitement radar ;
Un poste d'aiguillage à Verrous Commutateurs ;
 .vcm (Video Compression Manager), un format multimédia.